Příjmení Zdekauer nosí více osobností:

 Moritz Zdekauer (1770–1845) – podnikatel a bankéř židovského původu z Prahy
 Karl Zdekauer (1819–1873) – podnikatel židovského původu z Prahy, syn Moritze

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Zdekauerová, roz. Artusová (1826–1895) – česko-německá šlechtična a spolková činovnice, manželka Karla Zdekauera

Německá příjmení
Židovská příjmení